Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Nashville 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Kathleen Horvath che ha battuto in finale 6–4, 6–3 Marcela Skuherská.

Teste di serie

  Iva Budařová (quarti di finale)
  Kathleen Horvath (campionessa)
  Kate Latham (primo turno)
  Candy Reynolds (secondo turno)

n/a
 Vicki Nelson (quarti di finale) 
 Nancy Yeargin (secondo turno) 
 Jennifer Mundel (primo turno) 
 Susan Rollinson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Nashville 1983